Saros 158 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 20 mei 2069 t/m 16 juni 3313. Deze serie duurt 1244 jaar en 27 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 21 t/m 90.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus